Свенто Кшиш (Свенты-Кшиж, ) — «Святой Крест». В отличие от
русского языка, термин широко используется не только в польском, но и в английском (Холи-Кросс), французском (Сент-Круа), португальском (Санта-Круш), испанском (Санта-Крус), а также в армянском (Сурб-Хач) языках, как топоним, как часть более сложных топонимов, а в некоторых из этих языков и как фамилия.

В России единственным широко известным примером такого использования термина Святой Крест является название города Будённовск Ставропольского края с 1799 по 1921 год. Это связано с тем, что город был изначально заселён в основном армянами (см. также Армавир).

Топоним 
 Свентокшиские горы — горный массив на юго-востоке Польши.
 Свентокшиский (национальный парк) — национальный парк в Свентокшиских горах.
 Свентокшиское воеводство — воеводство (регион) Польши.
 Свентокшиска — улица и пересадочный узел метро в Варшаве.

Другое 
 Свентокшиские проповеди — средневековый польский памятник письменности.
 Базилика Святой Троицы (Свенты-Кшиж) — католическая церковь в бывшем монастыре в Свентокшиских горах.
 Бой под Свентым Кшижем — сражение, произошедшее у монастыря, в ходе Польского восстания 1863 года.